Международно-правовое признание Советского государства — хронологический порядок установления дипломатических отношений РСФСР и (с 30 декабря 1922 года) СССР с другими государствами с момента прихода и закрепления советской власти в России и до момента распада СССР.

 РСФСР

 СССР

См. также 
 Международно-правовое признание
 Дипломатические отношения СССР

Примечания 

Международное право
Внешняя политика СССР
Международно-правовое признание